Municipio de Sioux puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sioux (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McKenzie.
 Municipio de Sioux (condado de Clay, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Sioux (condado de Lyon, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lyon.
 Municipio de Sioux (condado de Monona, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Monona.
 Municipio de Sioux (condado de Plymouth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Plymouth.
 Municipio de Sioux (condado de Sioux, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Sioux.
 Municipio de Sioux (condado de Platte, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Platte.